Sándor Balogh ist der Name folgender Personen:

* Sándor Balogh (Fußballspieler) (1920–2000), ungarischer Fußballspieler
 Sándor Balogh (Handballspieler) (* 1960), ungarischer Handballspieler